Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Kops-Jones ha fatto coppia con Chan Hao-ching, perdendo al primo turno contro Jennifer Brady e Madison Keys.

Spears ha fatto coppia con Coco Vandeweghe e le due hanno vinto il titolo battendo in finale Alizé Cornet e Alicja Rosolska con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Chan Hao-ching (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)

 Abigail Spears /  Coco Vandeweghe (campionesse)
 Chuang Chia-jung /  Miyu Katō (primo turno)

Wildcard 
  Melissa Lord /  Carol Zhao (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2017